Сезон 2016 – 2017 е 119-ия и 10-и пореден сезон на Ювентус в италианския футболен елит. Освен в Серия А, отбора участва в Купата на Италия 2015 – 16, както и в Шампионска лига 2016/17.

Състав 

 (капитан)

Треньор

Трансфери

Покупки

Продажби

Мачове

Предсезонна подготовка

Суперкупа на Италия

Купа на Италия

Серия А

Шампионска лига 
Групова фаза

Елиминационна фаза

Голмайстори

Спечелени състезания 
 Носител на Купата на Италия - Шампион на Италия

Поставени рекорди 
 Най-продължителна серия от победи като домакин в Серия А – 33 мача (приключила в 35-и кръг срещу отбора на Торино)
 Най-много последователно спечелени шампионски титли – 6 титли между сезони 2011/12 и 2016/17

Източници 

2016/17